Qotb, Qutb ou Qûtb (Kotb, Kutb ou Kutub) signifie « pôle », « axe », « pivot » en arabe ().

Patronyme
 Saïd Qotb (1906–1966), poète, essayiste, et critique littéraire égyptien, devenu militant musulman membre des Frères musulmans ;
 Samir Qotb (1938–2006), joueur de football égyptien.

Prénom
 Qotb al-Din Chirazi (1236–1311), médecin, astronome, mathématicien, philosophe, théologien, également soufi et poète perse ;
 Qutb ad-Dîn Mawdûd (?–1170), émir de Mossoul ;
 Qutb ad-Di-n Haydar (?–1221), saint soufi persan ;
 Qûtb ud-Dîn Aibak (?–1210), premier sultan de Delhi ;
 Qutb ud-Dîn Mubârak Shâh (?–1320), sultan de Delhi.

Monument
 Qûtb Minâr, minaret indien.

Politique 
 Al Qotb, coalition politique tunisienne.

Voir aussi 
 Qotbisme

Prénom masculin
Prénom arabe
Patronyme arabe